Dziemianko ist der Nachname von

 Antoni Dziemianko; siehe Antonij Dsjamjanka
 Leszek Dziemianko